Чернявские:

 Чернявские — дворянский род.
 Чернявские Малыничи — посёлок в Ленинском сельсовете Чечерского района Гомельской области Беларуси.